I blue jeans sono un tipo di pantaloni, detti anche semplicemente jeans. Il termine può inoltre riferirsi a:

 Blue Jeans (The Wonder Years) – serie televisiva statunitense in onda dal 1988 al 1993
 Blue Jeans – singolo di Lana Del Rey del 2012
 Blue Jeans – singolo di Franco126 del 2020

Film
 Blue Jeans – cortometraggio del 1917 diretto da John H. Collins
 Blue Jeans – film del 1975 diretto da Mario Imperoli